Ла-Рока-де-ла-Сьерра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Бальдиос. Занимает площадь 108,58 км². Население — 1518 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 38 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бадахоса